Buh steht für:
 den Fluss Buh He, Zufluss des Qinghai-Sees in China
 den Fluss Bug in Belarus und der Ukraine
 die Missfallensäußerung durch Buhrufe
 einen Ausruf, mit dem meist Kinder andere Menschen in unerwarteten Situationen erschrecken wollen
 einen Namensbestandteil des Schlossgespenstes Hui Buh in  Hörspiel und Buch; zum Film mit Michael „Bully“ Herbig siehe Hui Buh – Das Schlossgespenst

BuH steht für:
 RAG Bahn- und Hafenbetriebe, siehe RBH Logistics
Berg- und Hüttenmännischer Verein

BUH steht für:
 Berufsverband unabhängiger Handwerkerinnen und Handwerker, ein Berufsverband
 Flughafen Bukarest (IATA-Code), Destination ohne Unterscheidung nach den beiden Flughäfen

buh steht für:
 Younuo (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen der Miao in Longsheng

Siehe auch:

 BU (Begriffsklärung)
 Boo (Begriffsklärung)

Abkürzung